Hohnstorf bezeichnet die folgenden Orte in Niedersachsen:

 Hohnstorf (Elbe), Gemeinde im Landkreis Lüneburg
 Hohnstorf (Bienenbüttel), Ortsteil der Gemeinde Bienenbüttel im Landkreis Uelzen

Siehe auch:
 Hohnsdorf